Черво́на Зна́м'янка — назва декількох сіл.

Червона Знам'янка — колишня назва села Шевченкове (Миколаївська область, Казанківський район)
 Червона Знам'янка — колишня назва села Нова Знам'янка (Полтавська область, Кременчуцький район)

Див. також 
 Червонознам'янка
 Червонознам'янська сільська рада